Serpula stellaris är en ringmaskart som beskrevs av Fabricius 1780. Serpula stellaris ingår i släktet Serpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
stellaris